Гавайская кухня включает в себя традиционные блюда Гавайев. По причине постоянной иммиграции народов разного происхождения, а особенно американского, китайского, филиппинского, японского, корейского, португальского, кухня Гавайев сочетает в себе элементы множества кулинарных традиций.

Основные ингредиенты

Овощи и фрукты 
 Хлебное дерево — один из основных продуктов питания. Плоды этого дерева пекут, варят, сушат, едят сырыми; из них также делают тесто.
 Таро — это травянистое растение, клубни которого употребляется в пищу в варёном или жареном виде.
 Тунг молуккский (или лумбанг) — семена растения съедобны даже в сыром виде.
 Кокос — тропический плод. Используется как в сыром, так и в приготовленном виде.
 Хикама — травянистое растение, которое также широко используется в пище.

Мясо 
 SPAM — консервированное мясо, которое имеет широкое распространение на Гавайях. Обычно подаётся вместе с рисом или же является основной частью местных блюд.
 Говядина распространилось на Гавайях с XIX века. В XX веке на половине гавайских земель было распространено животноводство. Мясо используется в сушёном виде и маринованным в соевом соусе, что является результатов влияния азиатской кухни.

Морепродукты 
В гавайской кухне используется много морепродуктов, прежде всего тунца и меч-рыбы.

Блюда 

 Локо-моко — блюдо гавайской кухни, которое состоит из горки белого риса, мясной котлеты и накрыта жареным яйцом.
 Пои — блюдо из клубнелуковиц растения таро. Это блюдо является неотъемлемой частью повседневной гавайской жизни. Имеет пастообразную консистенцию. Также применяется в качестве детского питания.
 Поке — салат с сырой рыбой или морепродуктами, нарезанный кубиками.
 Ломи сэмон — гавайский салат из свежих томатов и лосося.
 Кулоло — десерт гавайской кухни, приготовляемый клубнелуковиц таро и тёртого кокоса или кокосового молока.
 Моти — рисовое тесто, заимствованное из японской кухни.
 Маласадас — гавайские пончики.
 Лаулау — гавайское блюдо, состоявшее из свинины, обёрнутой в лист колоказии.
 Хаупия — гавайский кокосовый пудинг с бананом.

Напитки 
 Вайкики — коктейль из темного рома и сока гуавы.
 Поток лавы — традиционный гавайский коктейль из рома и кокосового сиропа.
 Кава-кава — чай, обладающий успокаивающим и тонизирующим свойством.
 Фруктовые вина
 Гавайское пиво

См. также 
 Гавайская кухня (современная)

Примечания 

Гавайская кухня